

Politica 
Linea rossa – canale di comunicazione tra Stati Uniti e Russia (fino al 1991 Unione Sovietica)
 Linea Rossa – movimento scissosi nel 1969 dal Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) e confluito in Rifondazione Comunista nel 1991

Trasporti 
 Linea Rossa – linea della metropolitana di Delhi
Linea Rossa – linea della metropolitana di Doha
 Linea Rossa – linea della metropolitana di Dubai
 Linea Rossa – nome alternativo della Linea M1 della metropolitana di Milano
 Linea Rossa – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea Rossa – linea della metropolitana di Stoccolma
 Linea Rossa – linea della metropolitana di Washington
 Linea Rossa – nome alternativo della linea Marunouchi della metropolitana di Tokyo